МРС — многозначный термин:

 Магнитно-резонансная спектроскопия
 Маломорская речная станция
 Малый рыболовный сейнер
 Марсианский разведывательный спутник
 Международный радиолюбительский союз
 Мелкий рогатый скот
 Металлорежущий станок
 Минно-розыскная служба
 Морской регистр судоходства
 Моторно-рыболовецкая станция

См. также 

 МРСК